Рудки́ () — упразднённый населённый пункт, бывший посёлок в составе Черноборского сельсовета Быховского района Могилёвской области Республики Беларусь.

См. также 
 Черноборский сельсовет
 Быховский район

Примечания

Ссылки 
 Населённые пункты Республики Беларусь
 Национальное кадастровое агентство Республики Беларусь
 Государственный комитет по имуществу Республики Беларусь

Населённые пункты Быховского района